Dmytro Jakowenko (ur. 1971) – ukraiński piłkarz
 Dmytro Jakowenko (ur. 1992) – ukraiński lekkoatleta, skoczek wzwyż